Amesberg heißen folgende geographische Objekte:

 Amesberg (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Amesberg (Walderbach), Ortsteil der Gemeinde Walderbach, Landkreis Cham, Bayern
 Amesberg (Gemeinde Offenhausen), Ortschaft von Offenhausen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Amesberg (Gemeinde Vorderweißenbach), Ortschaft von Vorderweißenbach, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Ametsberg